Франческо Акуароли ()
  (род. 1962) — итальянский актёр.
 Акуароли, Франческо (род. 1974) — итальянский политик.